Christoph Grillhösl (ur. 16 listopada 1978) – niemiecki skoczek narciarski.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2000/2001, kiedy zajął 75. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sankt Moritz – 26 grudnia 2000 (2. miejsce)
  Brotterode – 20 stycznia 2001 (3. miejsce)
  Westby – 10 lutego 2001 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978